Hereditaire motorische en sensorische neuropathieën, erfelijke neurologische aandoening, ook bekend als Charcot-Marie-Tooth
Compagnie Mutuelle de Tramways, voormalig Belgisch elektriciteitsbedrijf
Country Music Television, Amerikaans televisiestation